Barbaro – parola onomatopeica con cui gli antichi greci indicavano gli stranieri. Da qui, sinonimo di "incivile" o "ignorante".
Barbaro – nome proprio di persona, maschile del più diffuso femminile Barbara
Barbaro – famiglia nobile di Venezia
Barbaro – 'ndrina della 'Ndrangheta.
Barbaro – classe del gioco di ruolo D&D

Persone
 Barbaro (VI secolo–VII secolo) – vescovo italiano
 Achille Barbaro (1910-1959) – scultore italiano
 Alejandro Barbaro (1992) – calciatore argentino
 Carmelo Barbaro (1948) – 'ndranghetista italiano
 Claudio Barbaro (1955) – politico e dirigente sportivo italiano
 Daniele Barbaro (1514-1570) – patriarca cattolico e umanista italiano
 Domenico Barbaro (1937) – 'ndranghetista italiano
 Ermolao Barbaro il Giovane (1454-1493) –  umanista, patriarca cattolico e diplomatico italiano
 Ermolao Barbaro il Vecchio (1410-1471) – umanista e vescovo cattolico italiano
 Federico Barbaro (1913-1996) – insegnante e traduttore italiano salesiano
 Francesco Barbaro (1546-1616) – patriarca cattolico e diplomatico italiano, al servizio della Repubblica di Venezia.
 Francesco Barbaro (1927-2018) – mafioso italiano dell'omonima famiglia di 'ndrangheta
 Gabinio Barbaro Pompeiano (m. 408) – praefectus urbi di Roma, combatté i visigoti di Alarico I.
 Gabriele Barbaro (n. 1950) – ex mezzofondista e dirigente sportivo italiano.
 Francesco Barbaro (1390-1454) –  umanista, politico e diplomatico italiano, al servizio della Repubblica di Venezia.
 Giosafat Barbaro (1413-1494) – diplomatico, esploratore, politico e mercante italiano
 Leone Barbaro (1993) – canottiere italiano
 Marcantonio Barbaro (1518-1595) – politico e diplomatico italiano
 Marcello Barbaro (1829-1897) – armatore italiano
 Marco Vettuleno Civica Barbaro – politico romano, vissuto nel II secolo, della dinastia degli Antonini
 Michele Barbaro (1894-1965) – avvocato, docente e politico italiano
 Nicolò Barbaro (1420-1494) – storico italiano 
 Paolo Barbaro (1922-2014) – ingegnere e scrittore italiano
 Rocco Barbaro (1955) – comico e cabarettista italiano
 Serafino Aldo Barbaro (1922-1944) – partigiano italiano
 Umberto Barbaro (1902-1959) – critico cinematografico e saggista italiano

Televisione
 Barbari – serie televisiva

Pagine correlate
Ermolao Barbaro
Francesco Barbaro